Frankford (Ontario) (CA)
Frankford (Delaware) (VS)
Frankford (Missouri) (VS)

Zie ook
Frankfort (doorverwijspagina)
Frankfurt (doorverwijspagina)